El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) es una escuela de nivel superior localizada en Nogales del Estado de Sonora, México.

Historia

Inicios 

En 1975 se reúnen en Nogales, en una visita internacional el Presidente de México, Licenciado Luis Echeverría Álvarez y el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Sr. Gerald Ford. Al término de la reunión, el Presidente de la República hizo el anuncio oficial de que en la Ciudad de Nogales, Sonora; la juventud estudiosa contaría con un INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL, a partir de septiembre del mismo año.

El primero de octubre de 1975 inicia labores lo que hoy es nuestra máxima casa de estudios, bajo el nombre de Instituto Tecnológico Regional de Nogales, bajo la dirección del Ingeniero Rafael Navarro Escobar y con una población de 224 alumnos y 20 catedráticos, impartiéndose las especialidades de Técnico en Electromecánica, Técnico en Electrónica y Licenciatura en Administración de Empresas.

En el nivel medio superior ofrecían las especialidades iniciales: Técnico en Contabilidad, Técnico Laboratorista Químico y Técnico en Electrónica. 

En dicho año (1975) se formó el Departamento de Planeación y Desarrollo, implementándose lineamientos a futuro sobre los cuales deberían optimizar los recursos disponibles; se integran las Coordinaciones de Estudios Técnicos y Superiores, Servicios Escolares y Servicios Generales. Posteriormente quedan establecidas las Oficinas de Relaciones Públicas y Editorial.

La expansión de la institución se inició bajo la dirección del Ingeniero Rafael Navarro Escobar y la subdirección del Ingeniero Federico Campos Chacón, habiéndose extendido la demanda estudiantil dando un crecimiento de 1566 alumnos a nivel medio superior y 222 alumnos a nivel superior. 

El 20 de noviembre de 1975 se formó el primer patronato del Instituto Tecnológico Regional de Nogales, quedando al frente del mismo como Presidente el Sr. Ernesto Elías Islas; como Secretario el Sr. Francisco Mendívil Estrada; como tesorero el Sr. Federico Campos Chacón; el Doctor Jesús Martínez Ochoa como  vicepresidente y al Sr. Gustavo Montalvo Pompa como prosecretario. 

En 1979 egresan los primeros 7 estudiantes del Instituto; 2 de Ingeniería Industrial y 5 en Licenciatura en Administración. 

Para 1982 y 1983, en un área de 7.9 hectáreas con los edificios necesarios, talleres, laboratorios y equipo, el Tecnológico se encontraba operando con una población estudiantil de 2028 alumnos, de los cuales el 54% correspondían al nivel superior y 46% al nivel medio superior, con una planta Docente de 143 Maestros y 110 como Personal Administrativo y de Servicios.

En 1984 se adapta un aula para usarse como Centro de Cómputo y a mediados del año el Ingeniero Marcelino Bauzá Rosete sustituye en la dirección al Ingeniero Raúl Almogábar Sánchez, continuando como Subdirector el Ingeniero Jorge García Revilla.

En 1985, la D.G.I.T. autoriza la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, iniciándose con 23 alumnos.

En 1985 se inauguran los edificios administrativos y laboratorio de Ingeniería Industrial. En noviembre del mismo año desaparece el carácter de Regional pasando a ser “Instituto Tecnológico de Nogales”.

Consolidación

En el primer semestre de 1986, se inicia la elaboración del Plan Rector de Desarrollo Institucional, la cual se fundamenta en la búsqueda de un nuevo modelo educativo en búsqueda de la excelencia educativa para satisfacer los reclamos sociales y el desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en nuestro país; así mismo se estudia el establecimiento del Centro de Graduados e Investigación y el Proyecto de Formación de Profesores Investigadores.

La D.G.I.T. autoriza en 1987 la unidad instalada en el Municipio de Agua Prieta, Sonora, así como la Maestría en Sistemas Computacionales en el I.T.N., la cual se inició con 15 alumnos. En agosto del mismo año se inició el proceso de segregación del Nivel Medio Superior, suspendiéndose inscripciones para nuevo ingreso.

A principios de 1990 las unidades orgánicas que conformaban el I.T.N. eran: División de Estudios Técnicos, División de Estudios Superiores, División de Extensión. Coordinación de Investigación, Departamentos de Tecnología Educativa, Centro de Información, de Planeación, Administración del Presupuesto, Administración de Recursos Humanos, Servicios Escolares, Servicios Generales, Comunicación y Difusión y Oficinas de Editorial, y Vinculación con el sector productivo. 

En ese mismo año (1990) se instituyó el proceso de departamentalización en todo el equipo administrativo. Dicho proceso pretende ser un avance en la realización de la modernización educativa propuesta por las autoridades de educación, implementándose en el Instituto Tecnológico de Nogales, a fin de agilizar y optimizar las tareas administrativas a fin de constituir un firme soporte en las actividades académicas y poder alcanzar niveles de calidad en cuanto a su desarrollo como es la realización del proceso enseñanza-aprendizaje y la sistematización de la investigación para lograr exportar tecnología productiva.

El 3 de septiembre de 1996 la D.G.I.T. designa como Director del Instituto Tecnológico de Nogales al M.C. Oscar Armando López González, asumiendo la Subdirección Académica el M.C. Juan de Dios García Gerardo y permaneciendo en sus puestos el M.C. Eduardo Sánchez Arellano en la Subdirección Administrativa y el Ing. Manuel de Jesús Ruiz Beltrán en la Subdirección de Planeación y Vinculación. 

En 1997 durante la ceremonia de graduación de egresados del I.T.N. se anuncia la segregación de la Unidad Agua Prieta, para convertirse en Instituto Tecnológico de Agua Prieta. 

En el mes de septiembre de 2002, recibe nombramiento como Director del Instituto Tecnológico de Nogales, el MC. Luís armando Cheu Ramírez, Con el siguiente Personal Directivo:
Subdirectores Académico; Ingeniero Luís Miguel Paz Moreno y MA. José A. Padilla Estrella, Subdirectores Administrativos; Licenciado Miguel A. Sarmiento Aguiar y Licenciado Guillermo Robles Arana, Subdirectores de Plantación; Ingeniero Manuel de Jesús Ruiz Beltrán y MC. Gerardo Ochoa Salcido.

Historia Reciente 

Actualmente en el 2007, el Instituto Tecnológico de Nogales ha consolidado su prestigio como la máxima casa de estudios en Nogales. A 31 años de su nacimiento, es una institución de educación superior que marcha al paso de los tiempos modernos, sembrando la semilla del saber, formando a los profesionistas del mañana como agentes de cambio, creadores de bienes y servicios en este mundo de procesos globalizadores, en donde la misión de asegurar la educación integral a nivel superior y de postgrado pretende garantizar profesionistas de calidad que contribuyan al desarrollo del sector productivo y social; la institución que tiene el compromiso de trabajar dentro de un marco de control total de calidad para alcanzar los objetivos institucionales y la satisfacción de los alumnos y su entorno social, poniendo especial interés en la eficiencia de las acciones y en la calidad de vida de quienes aquí trabajan, con las aspiraciones de una paz mundial duradera; aplicando la CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA LA LIBERACIÓN DEL HOMBRE.

Mascota 

Desde 1975, la mascota es el potro que fue elegido mediante concurso entre la comunidad tecnológica.

El Instituto Tecnológico de Nogales se identifica con el potro porque es libre y sin fronteras, pero cuando se le educa es fiel y obediente además con fuertes lazos familiares y a su territorio, robusto y fuerte, sus límites su imaginación y creatividad

Oferta Académica

Profesional 
 Contador Público
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería en Gestión Empresarial
 Ingeniería en Sistemas Computacionales

Posgrado 
 Maestría en Sistemas Computacionales
 Maestría en Urbanismo

Escudo 

El logotipo del Tecnológico fue diseñado por el Ingeniero Guillermo Zazueta, docente del área de Ingeniería Industrial en el año de 1975.

Para realizarlo se tomaron en cuenta diversos factores que en una u otra forma identifican a la institución, siendo así que se seleccionó el engrane que significa el movimiento y gestación, indicando los objetivos fundamentales del Instituto Tecnológico de esta región. Dicho engrane, dividido en cuatro partes por dos ejes, conteniendo un transistor, una antorcha, microscopio y las siglas del Instituto Tecnológico de Nogales.

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial
 Página oficial
 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
 Egresados

Universidades del estado de Sonora
Nogales (Sonora)
Nogales
Nogales, Instituto Tecnologico de
México en 1975